Heitzing ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Heitzing (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Heitzing (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern

in Österreich:
 Heitzing (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Heitzing (Gemeinde Karlstetten), Katastralgemeinde von Karlstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Heitzing (Gemeinde Andorf), Katastralgemeinde von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Heitzing (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Heitzing (Gemeinde Fischlham), Ortschaft der Gemeinde Fischlham, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Heitzing (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortsteil von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Heitzing (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Heitzing (Gemeinde Vorchdorf), Ortschaft der Gemeinde Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Haitzing
 Hietzing